Maria Fjodorovna, Marija Fjodorovna, Maria Feodorovna eller Marija Feodorovna kan henvise til flere personer med dette navn:

 Sophie Dorothea af Württemberg, i Rusland kaldet Maria Fjodorovna, (1759-1828), gift med Pavel 1. af Rusland
 Dagmar (kejserinde af Rusland), også kaldet Dagmar af Danmark (1847-1928), gift med Aleksandr 3. af Rusland og i Rusland kaldet Maria Fjodorovna